

Patronyme 

 Antony Réal, écrivain français ;
 César Vichard de Saint-Réal, écrivain et historien savoisien ;
 Félix Martin Réal, avocat et homme politique français ;
 Gaspard de Réal de Curban, juriste français, conseiller du roi ;
 Grisélidis Réal, écrivaine et prostituée genevoise ;
 Guillaume André Réal, avocat et conventionnel français ;
 Jean Réal, écrivain et cinéaste français ;
 Pierre-François Réal, juriste et homme politique français de la Révolution ;
 Pierre Louis Dominique Réal, colonel français de la Révolution et de l'Empire.

Toponyme 

 Réal, commune française du département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie ;
 Neuilly-le-Réal, commune française du département de l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
La Réal, un quartier de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales ;
Força Réal, sommet des Pyrénées en France ;
 Réal, cours d'eau du Var, affluent de l'Argens.

Prénoms 
 Réal est un prénom répandu au Québec.
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour : le prénom Réal.

Unité monétaire 
 réal espagnol, monnaie d'argent utilisée en Espagne jusqu'en 1868 et dans son empire colonial, dont découlent :
 le réal de la République fédérale d'Amérique centrale
 le real argentin ;
 le réal colombien, monnaie officielle de la Colombie jusqu'en 1837, remplacée par le peso ;
 le réal costaricien ;
 le réal équatorien ;
 le réal de Gibraltar ;
 le réal hondurien ;
 le réal mexicain ;
 le réal paraguayen ;
 le réal péruvien ;
 le réal de Saint-Domingue, monnaie de Saint-Domingue (Hispaniola) jusqu'en 1822 ;
 le réal vénézuélien, remplacé en 1843 par le peso vénézuélien ;
 réal portugais, monnaie du royaume du Portugal et de son empire colonial jusqu'en 1911, dont découlent :
 le réal angolais ;
 le réal brésilien, de 1823 à 1942, puis depuis 1994 ;
 le réal cap-verdien ;
 le réal de Guinée portugaise ;
 le réal mozambicain ;
 le réal santoméen.
Patronyme français